Protestant může mít více významů:
 osoba hlásící se k protestantství
 Protestant (právo) – osoba, pro kterou se činí směnečný nebo šekový protest
 Protestant (časopis) – nezávislý evangelický měsíčník